Legårdstjärn kan syfta på:
Legårdstjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Legårdstjärnen, Värmland, sjö i Storfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn